Кубок Чили по футболу — клубный турнир по футболу в Чили, второй по значимости после чемпионата Чили. Турнир традиционно пользовался невысокой популярностью, из-за чего даже прекратил своё существование после розыгрыша 2000 года. Возрождён в 2008 году с новым форматом, приближенным к европейским стандартам проведения кубковых турниров. Обладатель Кубка Чили с 2015 года получает право выступить в предварительном этапе Кубка Либертадорес. Ранее в Кубке Чили разыгрывалась путёвка в Южноамериканский кубок.

Финалы

Титулов по клубам 
  Коло-Коло — 13 побед (5 финалов)
 Универсидад де Чили — 5 (2)
 Универсидад Католика — 4 (8)
 Палестино — 3 (2)
 Сантьяго Уондерерс — 3 (2)
 Депортес Икике — 3 (1)
 Унион Эспаньола — 2 (2)
 Кобрелоа — 1 (2)
 Эвертон — 1 (2)
 Депортес Ла-Серена — 1 (1)
 Кобресаль — 1
 Луис Крус Мартинес — 1
 Универсидад де Консепсьон — 1
 Унион Сан-Фелипе — 1

Примечания

См. также 
 Чемпионат Чили по футболу

Ссылки 
 Ассоциация Профессионального Футбола Чили

 
Мероприятия, регулярно проводимые с 1958 года